Käkisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Käkisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio),  (2 ha)
2. Käkisaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax),  (3 ha)
3. Käkisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,72, long 23,62),  (2 ha)
4. Käkisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,71, long 24,67),  (5 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar